Els continentícoles (Continenticola) constitueixen un clade de triclàdides que inclou les planàries terrestres i les d'aigua dolça. Es troben continentícoles a tots els continents exceptuant a l'Antàrtida.

Filogènia 
Carranza i col·laboradors van proposar l'any 1998, basant-se en proves moleculars, que les diferents famílies de planàries d'aigua dolça i les planàries terrestres s'agrupaven en un grup monofilètic que van anomenar Continenticola. Aquesta agrupació va ser acceptada per Sluys l'any 2009. Tot i existir proves moleculars que donen suport a aquest clade no s'han descrit apomorfies morfològiques clares.

Arbre filogenètic dels triclàdides segons Sluys i col·laboradors (2009):

Referències 

Triclàdides